La Pochota kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Pochota, Oaxaca, ort, San Pedro Ixcatlán, 
 La Pochota, Veracruz, ort, Tezonapa, 

Robotskapade Mexikoförgreningar